Спред (їжа) — харчовий жировий продукт емульсійного типу комбінованого складу.
 Спред (фінанси) — різниця між найкращими цінами купівлі (бід) та продажу (аск) в один і той же момент часу
 СПРЕД — спеціальні правові режими економічної діяльності в Україні.

Примітки